L'Éducation sentimentale est un roman de Gustave Flaubert paru en 1869 ;
 L'Éducation sentimentale est un film français de Alexandre Astruc sorti en 1962 ;
 L'Éducation sentimentale est une chanson de Maxime Le Forestier sortie en 1972. ;
 L'Éducation sentimentale est une série télévisée française de Marcel Cravenne diffusée en 1973.